A 2022-es kolumbiai elnökválasztást 2022. május 29.-én és 2022. június 19-én, két fordulóban tartottak meg, mivel az első fordulóban egyik jelölt sem szerzett 50%-nyi szavazatot. Az eddig hivatalban levő elnök Iván Duque nem indulhatott újra a posztért, mert közben törvénymódosítás született, aminek keretében nem választható újra a hivatalban levő elnök. A második fordulóba Gustavo Petro szenátor, Bogotá polgármestere valamint Rodolfo Hernández Suárez Bucaramanga egykori polgármestere jutott. A választást Gustavo Petro nyert, amivel történelmet írt Kolumbiában, ugyanis ő lett az ország első baloldali elnöke.

Háttér 

Az előző elnökválasztást 2018-ben Iván Duque a Demokratikus Központ jelöltje nyerte meg a második fordulóban, ahol Gustavo Petro, Április 19-e Mozgalom gerillaszervezet volt tagja volt a másik jelölt. Az akkori választáson a FARC-cal kötött békeszerződés, korrupció, egészségügy és a munkanélküliség voltak a főbb témák. Duque elnöksége alatt 2021. áprilisa és decembere között számos tömegtüntetés volt: A COVID-19 járvány miatt visszaesés lett a gazdaságban és sokan elvesztették a munkájukat. Ezek mellett Duque kabinetje adóemelést jelentett be valamint hogy az egészségügyi rendszert privatizálnák egy vitatott törvénymódosítással. A tüntetők nagy része békés volt, de voltak radikálisabbak köztük, a tüntetéseket a rendőrség erőszakosan leverte: volt aki a rendőri brutalitásba belehalt, míg mások nemi erőszakkal vádoltak meg rendőröket. A tüntetések eredményeként visszavonták az egészségügyi és adóreformmal kapcsolatos törvényt és lemondott Alberto Carrasquilla Barrera pénzügyminiszter.

Választási rendszer 

Kétfordulós rendszerben választják meg az elnököt, ha az első fordulóban nem szerzi meg egyik jelölt sem a szavazatok 50%-át. Az alelnököt egy szavazólapon választják meg az elnök. Kolumbia alkotmányának 191-es cikkelye szerint, a hivatalban levő elnök nem választható újra és 4 éves ciklusra szól a mandátuma. Az elnöknek kolumbiai állampolgárnak és legalább 30 évesnek kell lennie.

Jelöltek

Választási kampány

Gustavo Petro 
A választásokon az egykori guerilla, Bogota egykori polgármestere Gustavo Petro egy baloldali politikus volt. 2021 szeptemberében jelentette be indulási szándékát és hogy visszalép a politikától ha a kampánya sikertelen lesz. Pártja a Humánus Kolumbia javasalatot tett a Történelmi Megállapodás Kolumbiáért koalíció megalakítására, amelyben társadalmi mozgalmak, szocialista, környezetvédelmi és feminista csoportok is szerepeltek. A koalíción belüli különbségek okoztak ugyan belső feszültségeket, ám Petro arra törekedett hogy a középosztály szavazatait is megnyerje. Mérsékelt gazdasági programot ígért és bírálta a magánszektort. Ugyanakkor igyekezett távolságot tartani a Nicolas Maduro vezette Venezuelától, amit korábban támogatott. A kampány alatt kritizálta a neoliberális gazdaságpolitikát, valamint hogy az ország gazdasága nagyban függ az olajtól és földgáztól. Emellett javaslatokat tettek női jogok és LMBT jogok terén valamint békekötést az állam és a különböző gerillaszervezetek között. Adók kivetését sürgette a terméketlen földet művelő földbirtokosokra. Számos elemzőben félelmet keltett Petto szegényeket támogató, gazdagokat adóztató politikája. Sokaknak Hugo Chávez venezuelai elnökségének korai évei jutottak eszébe. 
Kampánya alatt mind Petro mind alelnökjelöltje Francina Márquez több paramilitáris szervezettől kapott halálos fenyegetést: 2022 májusában lemondta a kolumbiai kávérégióba tervezett kampány turnéját, ugyanis stábjának biztonsági emberei egy merénylet kísérletet leplezett le, amit a La Cordillera banda követett volna el. Ennek hatására 90 tisztviselő és 20 ország prominens személyiségei nyílt levélben fejezte ki aggodalmát, hogy Márquez és Petro ellen erőszakot akarnak elkövetni. A levél kiemelte, hogy csak 2022-ben 50 főt köztük civilszervezeti vezetőt, szakszervezeti tagot, környezetvédőt és egyéb közösség képviselőjét ölték meg. A nyílt levél aláíró között volt Rafael Correa volt ecuadori elnök, Noam Chomsky amerikai nyelvész és filozófus, Jean-Luc Melenchon francia radikális baloldali politikus, Luis Gilberto Murillo Juan Manuel Santos elnök kabinetének környezetvédelmi minisztere.

Federico Gutiérrez 
Federico Gutiérrez, Medellín volt polgármestere a Kolumbiáért Csapat koalíció jelöltjeként indult. Egy konzervatív liberális koalíció amiben jobbközép, centrista és jobboldali pártok voltak. A koalíciót a városi, gazdagok és felső középosztálybeliek támogatták. Jelöltséget olyan politikusok is támogatták mint Álvaro Uribe egykori kolumbiai elnök.

Rodolfo Hernández Suárez 
Rodolfo Hernández Suárez a Korrupcióellenes Kormányzók Ligája koalíció jelöltjeként indult el a választáson 2022-ben Marelen Castillo alelnökjelöltjével. Kampányában harcot hirdetett a hagyományos politikai elit korrupciója ellen és magát egy sikeres vállalkozóként jellemezte, aki képes Kolumbiát átalakítani. A kampányát önmaga finanszírozta és ígéretet tett, hogy Kolumbiát megszabadítja a korrupciótól. A törvényes rend megerősítéséről és munkahelyek teremtéséről beszélt kampánya során. Dicsérte Andres Manuel Lopez Obrador mexikói elnök korrupcióellenes intézkedéseit. A kampány alatt a "TikTok királya"-ként hivatkoztak rá, ugyanis intenzív kampányt folytatott TikTok-on és számos követővel rendelkezik. Nem tartja magát sem baloldalinak, sem jobboldalinak, a NACLA – Észak Amerikai Kongresszus Latin Amerikában – a reálpolitikát folytatja és centrista. a Reutes jobbközépnek jellemezte, mások nem tudják egyértelműen besorolni. Vannak, akik szerint populista és politikája Donald Trump és Silvio Berlusconi retorikájára hasonlít. Támogatja az orvosi célra felhasználható marihuána fogyasztást valamint az abortuszt bizonyos feltételekkel. Gazdasági kérdésekben adócsökkentést hirdetett: ÁFÁ-t 19-ről 10%-ra csökkentené, az időskorúak számára alapjövedelmet vezetett volna be függetlenül anyagi helyzetüktől és hogy aktív korukban mennyi adót fizettek. A 2016-os békemegállapodás kapcsán Hernandez Suarez szerint a FARC mellett a Nemzeti Felszabadítási Hadsereggel is kell békeszerződés. Támogatta, hogy Venezuelával újjáélesszék a diplomáciai kapcsolatokat.

Eredmények

Megyék

Első forduló

Második forduló

Külföldi szavazatok

Első forduló

Második forduló

Jegyzetek

2022-es választások